Музан — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Музан — коммуна во Франции, департамент Тарн